Амблимо́н () — бывшая коммуна во Франции, в департаменте Арденны. Входила в состав кантона Музон. Округ коммуны — Седан. 1 января 2016 года вошла в состав коммуны Музон.

Код INSEE коммуны — 08009.

Коммуна была расположена приблизительно в 220 км к северо-востоку от Парижа, в 95 км северо-восточнее Шалон-ан-Шампани, в 30 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 144 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 87 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 72 были экономически активными, 15 — неактивными (показатель активности — 82,8 %, в 1999 году было 65,5 %). Из 72 активных работали 66 человек (33 мужчины и 33 женщины), безработных было 6 (2 мужчин и 4 женщины). Среди 15 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 3 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны